Plusieurs brigades de spahis ont existé dans l'Armée de terre française :
 brigade de marche de spahis,
  brigade de spahis,
  brigade de spahis,
  brigade de spahis,
  brigade de spahis, qui fait partie de la  division légère de cavalerie.